Stephanus Leurs (1762-1816), voormalig burgemeester van Eindhoven
 Constant Leurs (1893-1973), een Vlaams kunsthistoricus
 Jan Dick Leurs (1947), een Nederlands honkballer
 Carla Leurs (1978), een Nederlandse violiste